Тома́тный — хутор в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Подкумский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 127 км.

Расстояние до районного центра: 10 км.

Население 

По данным переписи 2002 года, 57 % населения — русские.

Ссылки 
 
 хутор Томатный на проекте wikimapia.org

Примечания 

Населённые пункты Предгорного района